Каплуненко Ігор Валентинович (1968—2015) — старшина резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Каплуненко Юрій Володимирович — український підприємець, медіабізнесмен, засновник каналу UBR (Ukrainian Business Research).